Cernovizza – nome (in italiano storico) di Černivci, città dell'Ucraina (in passato della Romania)
 Cernovizza – località della città di Pisino, in Croazia